В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кеті Джордан і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Енн Сміт 6–3, 6–7, 6–3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (півфінал)

 Бетсі Нагелсен /  Шерон Волш (чвертьфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Пола Сміт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas